

Geografia 
 Stati Uniti d'America
La Porte, CDP della California
La Porte, città dell'Indiana
La Porte, centro abitato del Texas

La Porte City, città situata nello stato dello Iowa

Persone 
Arnaud de La Porte, ministro della Marina francese (1737-1792)
Jean-François de La Porte, signore di Meslay (1675-1745) fu un fermier général
François de La Porte de Féraucourt (morto nel 1731), fu un fermier général
François de La Porte du Plessis fu un fermier général
Raynaud de La Porte, ecclesiastico francese, che divenne cardinale vescovo di Ostia e Velletri (+ 1325) 
Xavier de La Porte des Vaux (1973-), giornalista, produttore radiofonico e saggista francese

Letteratura 
La Porte, novella di Guy de Maupassant pubblicata nel 1887
La Porte, romanzo di Georges Simenon, comparso nel 1962
La Porte, romanzo di Magda Szabó pubblicato nel 1987

Altro 
La Porte, antica famiglia francese

Pagine correlate 
Laporte